Андрей Краснов:
 Краснов, Андрей Иванович (род. 1994) — российский лыжник.
 Краснов, Андрей Михайлович (1906—1942) — депутат ВС СССР 1-го созыва.
 Краснов, Андрей Николаевич (1862—1914) — русский путешественник и ботаник, основатель Батумского ботанического сада.
 Краснов, Андрей Олегович (род. 1981) — киргизский футболист, нападающий.